Carum tamerlani är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Carum tamerlani ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
tamerlani